Sur le plan international, la Turquie forme l’une des nations sportives qui réussissent le mieux en karaté, que ce soit aux championnats d’Europe ou aux championnats du monde.

Résultats internationaux

Notes et références